Christian Müller – organaro tedesco-olandese
Christian Müller – calciatore tedesco nato nel 1938
Christian Müller – calciatore tedesco nato nel 1960
Christian Müller – calciatore tedesco nato nel 1981
Christian Müller – calciatore tedesco nato nel 1983
Christian Müller – calciatore tedesco nato nel 1984
Christian Müller – calciatore tedesco nato nel 1989
Christian Müller – ciclista tedesco
Christian Müller – storico tedesco nato nel 1976
Hanns Christian Müller – regista e sceneggiatore tedesco